Гале — многозначное сллалалалалагврврвнвг

Топонимика 
 Гале () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж.
 Гале — армянское название села Гал в Губадлинском районе Азербайджана

Персоналии 
 Гале, Тоне () (1944 — 2018) — югославский хоккеист с шайбой на позиции вратаря, словенский тренер.